Een voormalige wijk gelegen aan de Carnotstraat op de grens van Antwerpen en Borgerhout (Hendrik Conscience woonde hier een tijd).
 Groenenhoek (Berchem), een wijk in Berchem (Antwerpen).
 Groenenhoek (Wilrijk), een wijk in het westen van Wilrijk.